Peskowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Peskowka (Kirow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow
 Peskowka (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd (früher deutsch Kolb)